Михаил Яковлевич Евраев (род. 21 апреля 1971, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Губернатор Ярославской области с 19 сентября 2022 ( 12 октября 2021 — 19 сентября 2022).

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (2018—2021). Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса (2017).

Биография 
Родился 21 апреля 1971 года в Ленинграде. До начала учёбы в вузе работал токарем на Заводе им. М. И. Калинина, в студенческие годы в составе стройотряда принимал участие в строительстве Южно-Сибирского участка Байкало-Амурской магистрали.

В 1993 году окончил факультет «Научная организация труда» Ленинградского финансово-экономического института (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет), в 1999 году — Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В период с 1991 по 2000 годы был экспертом, руководителем финансово-юридического управления, директором по экономике и финансам в ряде организаций.

В 1999 году вступил в Общероссийскую политическую организацию «Объединение „Яблоко“», ставшую позднее партией «Яблоко». С 2001 года в Петерурге возглавлял Василеостровскую территориальную организацию. В 2002 году был избран заместителем председателя петербургского отделения партии по экономической политике, входил в экспертный совет фракции объединения в Госдуме РФ III созыва. В 2000 году участвовал в разработке программы кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга от «Яблока» Игоря Артемьева. Был членом федерального бюро партии с 2006 по 2012 год.

В 2000—2004 годах работал в Фонде экономических и политических исследований «ЭПИЦентр», руководил направлением по разработке социально-экономических программ, участвовал в разработке и внедрении антикризисных программ в городах Артём (Приморский край), Томск (Томская область), Балтийск (Калининградская область).

С апреля 2004 по январь 2007 года был начальником управления Федеральной антимонопольной службы по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ. С января 2007 по октябрь 2012 — начальник управления ФАС по контролю за размещением государственного заказа. «Коммерсантъ» называл его «одним из авторов современной системы госзакупок».

С 11 октября по 24 декабря 2012 года был заместителем министра регионального развития РФ.

С 24 декабря 2012 года по 24 июля 2018 года — заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ (с 15 мая 2018 — министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ). В должности Евраев курировал деятельность «Почты России», создание «Почта Банка», участвовал в разработке государственных информационных систем (ГИС) ЖКХ и «Независимый регистратор», занимался оптимизацией закупочной деятельности подведомственных предприятий и участвовал в разработке законодательства о переводе мобильных номеров от одного оператора к другому (MNP).

С 27 ноября 2018 года по 12 февраля 2021 года был заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы. В должности курировал деятельность управлений по контролю размещения государственного и оборонного заказа, а также направление государственных и муниципальных информационных систем (ГИС).

Михаил Евраев является выпускником третьего потока «школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

12 октября 2021 был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области, сменив ушедшего в отставку в связи с переходом на новую работу Дмитрия Миронова. Одержал победу в выборах губернатора Ярославской области 7-10 сентября 2022 года. Вскоре прошла инаугурация, после которой стал губернатором Ярославской области.

Награды 
В 2008 году награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2011 Евраеву была объявлена благодарность Правительства Российской Федерации.

Санкции 
24 февраля 2023 года США включили Евраева в санкционный список лиц причастных к «осуществлению российских операций и агрессии в отношении Украины, а также к незаконному управлению оккупированными украинскими территориями в интересах РФ», в частности за «призыв граждан на войну в Украине».

Классный чин 
В 2017 году Михаилу Евраеву присвоен классный чин действительного государственного советника Российской Федерации II класса.

Личная жизнь и хобби 
Есть взрослые дочь и сын. Увлекается лыжами, боксом и шахматами.

Примечания 

	 
Действующие главы регионов России
Действительные государственные советники Российской Федерации 2-го класса
Члены партии «Яблоко»
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине